

Cinema
Hurricane Smith – film del 1941 diretto da Bernard Vorhaus
I pirati della Croce del Sud (Hurricane Smith) – film del 1952 diretto da Jerry Hopper
Uragano Smith (Hurricane Smith) – film del 1992 diretto da Colin Budds

Persone
Norman Smith – conosciuto anche come Hurricane Smith, batterista e produttore discografico britannico